Heinrich von Brabant ist der Name folgender Personen:

 Heinrich I. (Lübeck) (um 1130–1182/1183), deutscher Geistlicher, Bischof von Lübeck
 Heinrich I. (Brabant) (um 1165–1235), Herzog von Brabant
 Heinrich II. (Brabant) (1207–1248), Herzog von Brabant
 Heinrich III. (Brabant) (um 1231–1261), Herzog von Brabant
 Heinrich IV. (Brabant) (um 1251–nach 1272), Herzog von Brabant

Siehe auch:
 Heinrich Brabender (auch Heinrich Brabant; um 1467–um 1537), deutscher Bildhauer